Klett-Verlag steht für:

 Klett Gruppe, Verlagsgruppe mit Sitz in Stuttgart
 Ernst Klett Verlag, Schulbuchverlag mit Sitz in Stuttgart
 Klett-Cotta Verlag, der von der Klett Gruppe übernommene frühere Cotta-Verlag